Стентор — многозначный термин.

 Стентор — в древнегреческой мифологии греческий воин, участник Троянской войны.
 (2146) Стентор — типичный троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.
 Стентор — двухкамерный ЖРД, предназначавшийся для британской крылатой ракеты «Blue Steel».

См. также 
 Стенторы — род простейших из класса ресничных инфузорий.